Zaric, Zarić oder Žarić ist der Familienname folgender Personen:

 Dragana Zarić (* 1977), serbische Tennisspielerin
 Ratko Žarić (1913–1943), jugoslawischer Kommunist und Partisan gegen die italienische Besatzung